Лига Леумит 1976/1977 — 25-й сезон чемпионата Израиля по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Израиля на rsssf.com

1976/1977
Израиль
Израиль
Спорт в Израиле в 1976 году
1977 год в Израиле